Kalss ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Kalss (* 1984), österreichische Autorin
 Susanne Kalss (* 1966), österreichische Rechtswissenschafterin und Hochschullehrerin